Gustave Lemaire peut faire référence à :
 Gustave Lemaire (1827-1894), un avocat français ;
 Gustave Lemaire (1833-1906), un journaliste et patron de presse belge.